Itzig (luks. Izeg) – miasto w południowym Luksemburgu, w gminie Hesperange. Miasto zamieszkuje 1836 osób.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu
Hesperange